Tweede divisie (mannenhandbal) 2012/13
 Tweede divisie (vrouwenhandbal) 2012/13